Zonlicht, de straling van de zon
 Zonnestraal (tijdschrift), een Vlaams educatief kindertijdschrift
 Zonnestraal (film), een Nederlandse stomme film
 Sanatorium Zonnestraal, een sanatorium in Nederland
 Zonneradius, de straal (halve diameter) van de zon